Magidos (llatí Magydus, Μάγυδος) fou una ciutat de Pamfília a la costa entre Attaleia i Perge.

Va tenir un bisbe i el seu nom es va deformar probablement a Mygdale (Μυγδάλη).

Correspondria a la moderna Laara (Lara Manastir).

Referències 

Ciutats de l'Àsia Menor